Марія Шотландська (1082—1116) — Шотландська принцеса, у шлюбі графиня Булонська.

Донька королеви Маргарити Шотландської, онука королеви Агати Київської та праонука Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Біографія 
Молодша донька короля Шотландії Малькольма III з династії Дункельд та Маргарити Шотландської. 

1086 року батьки відправили Марію та її старшу сестру Матильду в місто Ромсі. Їх тітка по материнській лінії, Христина, була там абатисою. 
Сестри провели юність в монастирі, де отримали освіту. 

До 1093 року вони були відправлені в Вілтонське абатство, де завершили своє навчання. 
1100 року Матильда вийшла заміж за короля Англії Генріха І. 

Марія покинула абатство на чотири роки раніше сестри, 1096 р. За сприяння Матильди, король Генрих І домовлявся про її шлюб з Євстахієм III, графом Булонським. 

У Марії та Євстахія народилась донька:
 Матильда Булонська (1116—1151), графиня Булоньська (з 1125), заміжня за Стефаном Блуаським, королем Англії. Їх далеким нащадком був імператор Австро-Угорщини, засновник династії Габсбурґів-Лотаринґен Франц I.

Марія померла 1116 року, за дев'ять років до свого мужа. Похована в Бермондському монастирі.

Родовід 
Марія Шотландська веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Джерела 

 Orkneyinga Saga at Northvegr
 CELT: Corpus of Electronic Texts  at University College Cork.
 Lois Honeycutt, Matilda of Scotland: a Study in Medieval Queenship, Woodbridge, The Boydell Press, 2003.

Шотландські принцеси
Англо-нормани